Ragusa (Sicília), ciutat de Sicília
 Província de Ragusa a la regió de Sicília (Itàlia)
 Ragusa, antic nom llatí i italià de Dubrovnik, ciutat croata a la costa de Dalmàcia, capital d'una república sobirana
 República de Ragusa, dissolta el 1808 i centrada a Dubrovnik